Пётр Марченко:
 Марченко, Пётр Валентинович (род. 1969) — российский журналист, теле- и радиоведущий.
 Марченко, Пётр Петрович (род. 1948) — губернатор Ставропольского края (1995—1996).